Il doppio del torneo di tennis Brașov Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ionuț Moldovan e Gabriel Moraru che hanno battuto in finale Melvyn Op Der Heijde e Dennis van Scheppingen 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Salvador Navarro /  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Adrian Barbu /  Martín Vassallo Argüello (primo turno)

 Ionuț Moldovan /  Gabriel Moraru (Campioni)
 Vasilīs Mazarakīs /  Frank Moser (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2005